Piega (geologia): in Geologia strutturale una struttura deformativa permanente di tipo "duttile", quale la sinclinale e l'anticlinale.

Piega: in meccanica, una deformazione permanente di tipo plastico in un metallo o altro tipo di materiale.

Piega: in anatomia, le pieghe del corpo umano, dei mammiferi e degli altri animali.

Pagine correlate 
 Piegatura